María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Roma, 4 de enero de 1870 - Viena, 17 de enero de 1935) fue princesa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg con el tratamiento de Alteza Serenísima. Ostentó, por matrimonio, el título de duquesa de Braganza, con el tratamientos de Alteza Real.

Biografía
Era hija del Príncipe Carlos de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y de la Princesa Sofía de Liechtenstein. María Teresa era nieta de Constantino, Príncipe Heredero de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y de la Princesa Inés de Hohenlohe-Langenburg por vía paterna, mientras que por línea materna lo era del Príncipe Luis II de Liechtenstein y de la Condesa Francisca de Paula Kinsky de Wchinitz y Tettau.

El 8 de noviembre de 1893 se casó en Kleinheubach con su primo hermano, el rey Miguel II de Portugal (duque de Braganza), hijo del rey Miguel I de Portugal y de la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (su tía carnal). La pareja tuvo ocho hijos:

 SAR la infanta Isabel de Portugal (Kleinheubach, 1894 - Ratisbona, 1970), se casó con el príncipe Francisco José de Thurn y Taxis en 1920.
 La infanta María de Portugal (Kleinheubach, 1896 - Castillo de Seenbenstein en 1971).
 La infanta Mafalda de Portugal (Castillo Akenstein, 1898 - Viena, 1918).
 La infanta María Ana de Portugal (Castillo de Fischhorn, 1899 - Feldafing,1971), se casó en 1921 con el príncipe Carlos Augusto de Thurn und Taxis.
 SAR la infanta María Antonia de Portugal (Viareggio, 1903 - Long Island, 1973), se casó con Ashley Chanler en 1934.
 SAR la infanta Felipa de Portugal (Castillo de Fischhorn,1905 - Ferragudo, 1990).
 El infante Eduardo I Nuño de Braganza, duque de Braganza (Castillo Seebenstein, 1908 - Monasterio de Vila Viçosa, 1976), se casó con la princesa María Francisca de Orleans-Braganza.
 La infanta María Adelaida de Portugal (Saint Jean de Luz, 1912 - 2012), se casó con el aristócrata holandés Nicolás van Uden.

María Teresa falleció el 17 de enero de 1935 en Viena, siete años después que su esposo.

Títulos y estilos 
 4 de enero de 1870 - 8 de noviembre de 1893: Su Alteza Serenísima la princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
 8 de noviembre de 1893 - 11 de octubre de 1927: Su Alteza Real la princesa Real de Portugal, duquesa de Braganza.
 11 de octubre de 1927 - 17 de enero de 1935: Su Alteza Real la princesa viuda de Portugal, duquesa viuda de Braganza.

Distinciones honoríficas 
 Soberana Gran Maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (orden dinástica de la Casa de Braganza).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austroahúngaro) .

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Löwenstein

Duquesas consortes de Braganza
Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Roma
Fallecidos en Viena
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX